Сан Хосе Вијехо има више значења:

 Сан Хосе Вијехо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хосе Вијехо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хосе Вијехо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику